Pecado de amor é uma telenovela venezuelana produzida e exibida pela Venevisión entre 8 de novembro de 1995 e 21 de janeiro de 1997

Foi protagonizada por Karina, Víctor Cámara e Viviana Gibelli e antagonizada por Joana Benedek.

Sinopse
Durante a adolescência, Consuelo Sánchez está grávida de seu amante, Adolfo Álamo, mas logo descobre que está casado com uma mulher rica e alcoólatona chamada Marisela e que também têm três filhos: Junior, Andreína e Rosalía.

Quando Consuelo dá à luz, a mãe de Blanca, Blanca, leva o bebê e a deixa abandonada em uma pequena casa localizada em uma área marginal da cidade. Isso faz com que Consuelo saia de casa para sempre, determinado a não falar mais com a mãe dela. O dono da casa, Carmen Rosa Barrios, recebe a garota com alegria, batiza Rosa e a levanta como sua própria filha. Anos depois, Carmen e Rosa são colocadas como empregadas domésticas em uma residência para estudantes que pertence a Blanca, a avó de Rosa, sem conhecer o parentesco que as une.

Lá, uma série de eventos entrelaça a vida dos jovens residentes com Rosa e seu passado; Mildred, excelente estudante de filosofia, torna-se o melhor amigo de Rosa; Alejandro Márquez, namorado de Rosalía Álamo, se apaixona pela Rosa e por este com ele.

Rosa está grávida deste relacionamento, mas não consegue alcançar a felicidade ao lado de Alejandro, porque Rosalía o convence de que o bebê não é dele, mas seu irmão, Junior Álamo ... que se emprestou a trapaças. Enquanto isso, Consuelo vive com Isaías Peña, um bebedor inveterado. Uma noite, ao acompanhá-lo para uma reunião de Alcoólicos Anônimos, Consuelo conhece Marisela, esposa de Adolfo Álamo, sem conhecer sua identidade. Essa amizade leva a uma reunião casual entre Consuelo e Adolfo, o amor de sua juventude ... e a paixão renasce clandestinamente entre eles.

Destiny também se junta à Consuelo com Rosa. Sem saber que são mãe e filha, nasce uma íntima amizade entre eles. Mais tarde, será Consuelo quem abrirá os olhos de Rosa sobre sua situação: ela lhe dirá que Junior e Rosalia, que causaram tanto dano, são realmente seus irmãos e que sua mãe real não é Carmen Barrios, mas ela mesma.

Todos sofrem até que Adolfo fale sinceramente com Rosa e então forçam Blanca a confessar a verdade, que roubou o bebê de Consuelo e a deixou nas mãos de estranhos. Junior, que sofre de câncer mortal, também confessa sua participação no cruel engano que separou Rosa e Alejandro. Rosa também doente e depois morre, sua irmã Rosalia perde a razão e é acreditado para Rosa, Alejandro deixada sozinha com os filhos que teve com Rosa e Rosalia respectivamente

Elenco
 Karina - Rosa Barrios / Rosa Álamo Sánchez
 Víctor Cámara - Alejandro Márquez
 Amanda Gutiérrez - Consuelo Sánchez
 Daniel Alvarado 
 Elba Escobar - Marisela de Álamo
 Alberto Marín - Erasto Sánchez
 Gustavo Rodríguez - Adolfo Álamo
 Carlos Olivier - Ricardo
 Gigi Zanchetta
 Joana Benedek - Rosalía Álamo
 Denisse Novell - Natalia
 Dulce María Pilonieta - Andreína Álamo
 Mauricio Rentería - Roberto
 Eva Blanco - Doña Blanca de Sánchez 
 Isabel Moreno - Doña Amalia de Márquez
 Lucy Orta
 María de Lourdes Devonish
 Estelita del Llano
 Martha Carbillo
 Eva Mondolfi
 Raquel Castaños -  Carmen Rosa Barrios
 Lucio Bueno
 Alexis Escámez
 Humberto Tancredi
 Omar Moinelo
 Francisco Ferrari
 Umberto Buonocuore
 Manuel Salazar
 Omar Omaña
 Aitor Gaviria
 Ricardo Hernández
 Javier Valcárcel - Junior Álamo
 Luis Gerardo Núñez - Carlos
 Patricia Oliveros
 Beba Rojas 
 Ulises Castillo 
 Maritza Adames
 Andreína Yépez 
 Deyanira Hernández
 Elizabeth Morales
 Emma Rabbe - Indira
 José Vieira - Chucho
 Beatriz Fuentes 
 Rosalinda Serfaty - Eloísa Fuentemayor 
 Adolfo Cubas
 Viviana Gibelli - Esperanza Hernández
 Héctor Myerston - Aureliano Hernández
 Carlos Omaña
 Maribel Zambrano
 Martha Mijares - Mamá de Carlos
 Jorge Aravena - Fernando
 Henry Soto - Cristóbal Rodríguez 
 Luis Pérez Pons
 Deyalit López
 Alfonso Medina
 '''Luis Gerónimo Abreu

Ligações externas

Telenovelas da Venezuela
Telenovelas da Venevisión
Programas de televisão da Venezuela que estrearam em 1995
Programas de televisão da Venezuela encerrados em 1997
Telenovelas da década de 1990
Telenovelas em espanhol